Ханс Бендер () с цяло име Ханс Фридрих Бендер е германски писател и издател, автор на романи, разкази и стихотворения.

Биография 
След завръщането си от пленничеството си в СССР Ханс Бендер започва литературния си път със стихотворения и кратки разкази, в които пресъздава преживяванията си през войната. Става издател на литературното списание „Контурен“ (Konturen). През 1954 г.заедно с Валтер Хьолерер основава списание „Акценте“ (Akzente), което скоро се превръща в едно от най-значимите литературни списания в немскоезичната област.

Ханс Бендер е член на Академията на науките и литературата в Майнц, на Свободната академия на изкуствата в Манхайм, както и на Академията на изкуствата в Берлин.

След 1959 г. писателят живее и работи в Кьолн. Умира на 28 май 2015 г.

Библиография

Романи 
 Eine Sache wie die Liebe, Roman, 1959, 1991, 1994
 Wunschkost, Roman, 1959, 2004

Разкази 
 Die Hostie, Vier Stories, Erzählungen, 1953
 Der Brotholer, Erzählung, 1957
 Wölfe und Tauben, Erzählungen, 1957
 Fondue oder Der Freitisch, Kurzgeschichte, 1961
 Das wiegende Haus, Erzählungen und autobiographisches Nachwort, 1961
 Mit dem Postschiff, 24 Geschichten, 1962
 Die Wölfe kommen zurück. Sieben Kurzgeschichten, 1965
 Die halbe Sonne, Geschichten und Reisebilder, 1968
 Der Hund von Torcello, 32 Geschichten, 1969, 2007
 Bruderherz, Erzählungen, 1987
 Drei Geschichten, 1989
 Geschichten aus dem Kraichgau, Erzählungen, 1995
 Die Wallfahrt – Erzählungen aus der Zeit zwischen Weltkrieg und Wunderjahren, Hörbuch. Es liest Hans Bender, 2009

Стихотворения 
 Fremde soll vorüber sein, Gedichte, 1951
 Lyrische Biographie, Gedichte, 1957
 Gedichte und Prosa, 1990
 Hier bleiben wir. 11 Gedichte, 1992
 schwarz auf weiß, Vierzeiler, 1998
 Nachmittag, Ende September, Vierzeiler, 2000
 Verweilen, gehen, Gedichte in vier Zeilen, 2003
 Ritus der Wiederkehr, Vierzeiler, mit Linolschnitten von Zoppe Voskuhl, 2006
 Wie es kommen wird. Meine Vierzeiler, 2009
 O Abendstunde. Ausgewählte Gedichte, 2011
 Auf meine Art. Gedichte in vier Zeilen, 2012

Записки 
 Aufzeichnungen einiger Tage, 1971
 Einer von ihnen, Aufzeichnungen einiger Tage, 1979
 Die Orte, die Stunden, Aufzeichnungen, 1992
 Ich schreibe kurz, Aufzeichnungen 1994/95, 1995
 Wie die Linien meiner Hand, Aufzeichnungen, 1999
 Ausgewählte Aufzeichnungen, Erzählungen und Gedichte, 1999
 Jene Trauben des Zeuxis, Aufzeichnungen, 2002
 Am Ufer sitzen, Aufzeichnungen, 2006
 Aufzeichnungen 2000–2007, Ausgewählte Werke Bd. 6, 2014

Друго 
 Programm und Prosa der jungen deutschen Schriftsteller, 1967
 Worte, Bilder, Menschen. Geschichten, Roman, Berichte, Aufsätze, 1969
 Postkarten aus Rom, Autobiographische Texte, 1989
 Briefe 1955–1983 mit Rainer Brambach, Frankfurt/Main 1997

Награди и отличия 
 1957: Kurzgeschichtenpreis der Süddeutschen Zeitung
 1961: Förderpreis des Kulturkreises im BDI
 1973: Premio Calabria
 1979: Bundesverdienstkreuz (am Bande)
 1984: Jahresstipendium des Landes Baden-Württemberg
 1986: Ehrendoktor der Universität Köln
 1987: Ehrengast der Villa Massimo/Rom
 1988: Kunstpreis des Landes Rheinland-Pfalz
 1989: Wilhelm-Hausenstein-Ehrung
 1991: Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen
 1994: Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Mühlhausen/Kraichgau
 1996: Verleihung des Professorentitels durch das Land Nordrhein-Westfalen
 2000: Kölner Kulturpreis des Buchhauses Gonski
 2005: Bundesverdienstkreuz (1. Klasse)
 2006: Christian Ferber-Ehrengabe der Deutsche Schillerstiftung

Източници

Външни препратки 
  Биографични данни за Ханс Бендер в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Ханс Бендер в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Ханс Бендер в Немската дигитална библиотека
  Ханс Бендер в Die LYRIKwelt
  Ханс Бендер в Personensuche

Германски издатели на списания
Германски автори на разкази
Германски романисти
Германски поети
Военнопленници през Втората световна война
Носители на литературни награди на Германия
Носители на „Федерален орден за заслуги“
Доктор хонорис кауза
Родени в Мюлхаузен